Ната́лья Медве́дева: Медведева, Наталья Викторовна (Горчакова; род. 1983) — российская легкоатлетка.
 Медведева, Наталья Олеговна (род. 1971) — советская, украинская теннисистка и тренер.
 Медведева, Наталья Павловна (1915—2007) — советская и российская актриса.

См. также